Wheatley est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme

Toponyme

Wheatley, hameau de l'East Hampshire dans le comté d'Hampshire
Wheatley, village de l'Oxfordshire
Wheatley, ancien nom de Ben Rhydding dans le Yorkshire de l'Ouest
North Wheatley, village du district de Bassetlaw dans le Nottinghamshire
South Wheatley, hameau de Canworthy Water et Maxworthy en Cornouailles
Wheatley Hill, village dans le comté de Durham

Wheatley, communauté du sud-ouest de l'Ontario
Wheatley River, Île-du-Prince-Édouard

Wheatley ville du comté de Saint Francis  en Arkansas

Autres
Wheatley, intelligence artificielle de Portal 2
Wheatley, marque de vodka de la distillerie Buffalo Trace de Frankfort dans le Kentucky 

Homonymie de toponyme